Järvinen (parfois orthographié Jarvinen) est un nom originaire de Finlande, et qui signifie « petit lac » en finnois (de järvi, lac, et diminutif -nen, petit). C'est le dixième patronyme le plus fréquent en Finlande avec 17 170 Järvinen enregistrés en 2010 par l'office du recensement. Le patronyme pourrait se référer aux personnes suivantes, par ordre alphabétique sur le prénom :

 Akilles Järvinen (1905-1943), athlète finlandais, décathlète
  (1950–1991), guitariste finlandais
 Esko Järvinen (1907–1976), skieur finlandais, spécialiste du combiné nordique
  (né en 1963), homme politique finlandais
 Juhani Järvinen (1935-1984), patineur de vitesse finlandais
  (né en 1967), dessinateur des États-Unis
 Matti Järvinen (1909–1985), athlète finlandais, lanceur de javelot
  (né en 1947), chanteur finlandais
  (né en 1981), joueur finlandais de football
 Verner Järvinen (1870-1941), lanceur finlandais de disque

Références 

Patronyme finnois